Hasan Fehmi Paşa, destacat home d'estat otomà mort el 1910.
 Hasan Fehmi (periodista), periodista turc otomà mort el 1909.
 Hasan Fehmi Efendi de malnom Akshehirli (1795/1796-1881), Xaikh al-Islam otomà.